Новиково — название населённых пунктов:

Россия 
 Новиково — село в Бийском районе Алтайского края.
 Новиково — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Новиково — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Новиково — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Новиково — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Новиково — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Новиково — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Новиково — деревня в Клинском районе Московской области.
 Новиково — деревня в Сергиево-Посадском городском округе Московской области.
 Новиково — хутор в Сергиево-Посадском городском округе Московской области.
 Новиково — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Новиково — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Новиково — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Новиково — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Новиково — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Новиково — деревня в Скопинском городском округе Рязанской области.
 Новиково — село в Корсаковском городском округе Сахалинской области.
 Новиково — деревня в Темкинском районе Смоленской области.
 Новиково — посёлок в Рассказовском районе Тамбовской области.
 Новиково — село в Староюрьевском районе Тамбовской области.
 Новиково — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Новиково — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Новиково — деревня в Парабельском районе Томской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Новиково — исчезнувшее село в Ленинском районе.
 Новиково — исчезнувшее село в Белогорском районе.